The Cowboy and the Schoolmarm – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
The Cowboy and the Schoolmarm – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer